Best Friends steht für:

 Best Friends (Schulsoap), Schweizer Fernsehserie
 Best Friends – Zu jeder Zeit, amerikanische Fernsehserie im Disney Channel
 Best Friends, Originaltitel des kanadischen Thrillers Gefährliche Nachbarn (2005)
 Best Friends, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Zwei dicke Freunde (1982)

Siehe auch

 Best Friend, Lied der Sängerin Brandy